Stroj je lahko:
 stroj, mehanična naprava, ki pretvarja energijo za opravljanje dela
 The Stroj, slovenska glasbena skupina
 Stroj, priimek več znanih ljudi